|-
| 26801 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 26802 - ||  || 7 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 26803 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 26804 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 26805 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 26806 - ||  || 22 mai 1982 ||  || , 
|-
| 26807 - ||  || 14 septembrie 1982 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 26808 - ||  || 14 noiembrie 1982 ||  || , 
|-
| 26809 - || 1984 QU || 24 august 1984 ||  || 
|-
| 26810 ||  || 14 februarie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 26811 - || 1985 QP || 22 august 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 26812 ||  || 4 septembrie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 26813 ||  || 7 septembrie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 26814 - || 1986 GZ || 9 aprilie 1986 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 26815 ||  || 27 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 26816 - || 1986 TS || 4 octombrie 1986 ||  || 
|-
| 26817 - || 1987 QB || 25 august 1987 || Palomar || 
|-
| 26818 - || 1987 QM || 25 august 1987 || Palomar || S. Singer-Brewster
|-
| 26819 - ||  || 23 august 1987 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 26820 - ||  || 20 septembrie 1987 ||  || E. W. Elst
|-
| 26821 Baehr ||  || 17 martie 1988 ||  || F. Börngen
|-
| 26822 - ||  || 14 septembrie 1988 ||  || S. J. Bus
|-
| 26823 - ||  || 16 septembrie 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| 26824 ||  || 13 octombrie 1988 || Kushiro || , 
|-
| 26825 - ||  || 26 septembrie 1989 ||  || , 
|-
| 26826 - ||  || 7 octombrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26827 - ||  || 30 octombrie 1989 ||  || S. J. Bus
|-
| 26828 - ||  || 29 noiembrie 1989 ||  || K. Endate, 
|-
| 26829 Sakaihoikuen ||  || 30 noiembrie 1989 ||  || , 
|-
| 26830 || 1990 BB || 17 ianuarie 1990 || Toyota || K. Suzuki, T. Urata
|-
| 26831 ||  || 27 iulie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 26832 - ||  || 20 august 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26833 || 1990 RE || 14 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 26834 ||  || 14 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 26835 ||  || 23 septembrie 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 26836 - ||  || 6 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26837 - ||  || 7 septembrie 1991 ||  || T. Seki
|-
| 26838 ||  || 11 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 26839 ||  || 12 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 26840 - ||  || 4 septembrie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26841 - ||  || 10 octombrie 1991 || Palomar || 
|-
| 26842 Hefele ||  || 2 octombrie 1991 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 26843 ||  || 28 octombrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 26844 - ||  || 12 noiembrie 1991 ||  || S. Otomo
|-
| 26845 - || 1992 AG || 1 ianuarie 1992 ||  || , 
|-
| 26846 - ||  || 2 februarie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26847 || 1992 DG || 25 februarie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 26848 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || 
|-
| 26849 - ||  || 23 aprilie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26850 - || 1992 JL || 1 mai 1992 || Palomar || , 
|-
| 26851 Sarapul ||  || 30 iulie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26852 - ||  || 19 octombrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 26853 ||  || 20 octombrie 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 26854 || 1992 WB || 16 noiembrie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 26855 - ||  || 17 noiembrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 26856 - ||  || 23 ianuarie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26857 - ||  || 19 februarie 1993 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
|  || 1993 FR || 21 martie 1993 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 26859 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 26860 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 26861 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 26862 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 26863 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 26864 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 26865 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 26866 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 26867 ||  || 12 aprilie 1993 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 26868 - ||  || 12 septembrie 1993 || Palomar || 
|-
| 26869 - ||  || 17 septembrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26870 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26871 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26872 || 1993 YR || 18 decembrie 1993 ||  || , T. Urata
|-
| 26873 - ||  || 7 ianuarie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 26874 - ||  || 8 ianuarie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 26875 - ||  || 8 ianuarie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 26876 - ||  || 8 februarie 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26877 - ||  || 9 martie 1994 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 26878 - ||  || 9 martie 1994 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 26879 Haines ||  || 9 iulie 1994 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 26880 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26881 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26882 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26883 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 26884 - ||  || 5 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 26885 - ||  || 3 septembrie 1994 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 26886 - ||  || 2 octombrie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 26887 Tokyogiants ||  || 14 octombrie 1994 ||  || , 
|-
| 26888 - || 1994 XH || 3 decembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 26889 - ||  || 23 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 26890 ||  || 27 ianuarie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 26891 Johnbutler ||  || 7 februarie 1995 || Siding Spring || 
|-
| 26892 - ||  || 23 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 26893 - ||  || 27 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 26894 - ||  || 29 mai 1995 ||  || 
|-
| 26895 - || 1995 MC || 23 iunie 1995 || Siding Spring || 
|-
| 26896 Josefhudec || 1995 OY || 29 iulie 1995 ||  || 
|-
| 26897 - || 1995 PJ || 5 august 1995 || Ondřejov || 
|-
| 26898 - ||  || 26 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 26899 - ||  || 20 octombrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 26900 - ||  || 23 noiembrie 1995 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-